Gamcheon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gamcheon-myeon, Gimcheon, socken i Gimcheon, Norra Gyeongsang, 
 Gamcheon-myeon, Yecheon-gun, socken i Yecheon-gun, Norra Gyeongsang,